Miroslav Blaťák (né le  à Gottwaldov en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de Zlín en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il débute avec son club formateur du HC Zlín en Extraliga. Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Red Wings de Détroit en , en . Il remporte l'Extraliga en 2004. En 2006, il joue une saison au Mora IK en Eliteserien. Il signe alors avec le Salavat Ioulaïev Oufa. L'équipe décroche la Superliga 2008. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat Ioulaïev Oufa.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélection senior. Il honore sa première sélection le  lors d'un match amical contre la Slovaquie. Sa première assistance est réalisée le  face à la Suisse également en match amical. Il patiente jusqu'au  pour marquer son premier but international lors de la Coupe Karjala et un match contre la Finlande.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde junior 
 2002 : termine meilleur pointeur chez les défenseurs.
 2002 : termine meilleur buteur chez les défenseurs.
 2002 : termine meilleur passeur chez les défenseurs.

Ligue des champions 
 2008-2009 : meilleur différentiel plus-moins (+8 à égalité avec Peter Sejna).

Koubok Pervogo Kanala 
 2010 : nommé meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || HC Zlín|| Extraliga U20 || 48|| 2|| 4|| 6|| 43|| || || || ||
|-
| 1999-2000 || HC Uherske Hradiste|| 2.liga|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| 2|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2000-2001 || HC Zlín || Extraliga U20 || 43|| 3|| 15|| 18|| 30|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2000-2001 || HC Zlín || Extraliga|| 8|| 0|| 2|| 2|| 0|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002 || HC Zlín || Extraliga U20 || 3|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2001-2002 || HC Zlín|| Extraliga|| 39|| 4|| 7|| 11|| 18|| 11|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| HC Dukla Jihlava|| 1.liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003 || HC Zlín|| Extraliga|| 49|| 4|| 12|| 16|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || HC Zlín|| Extraliga|| 50|| 5|| 10|| 15|| 34|| 17|| 3|| 3|| 6|| 10
|-
| 2004-2005 || HC Zlín|| Extraliga|| 52|| 4|| 8|| 12|| 30|| 17|| 2|| 4|| 6|| 18
|-
| 2005-2006 || HC Zlín|| Extraliga|| 47|| 8|| 13|| 21|| 34|| 6|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2006-2007|| Mora IK|| Elitserien|| 53|| 6|| 15|| 21|| 30|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 57|| 2|| 12|| 14|| 34|| 16|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 54|| 4|| 11|| 15|| 41|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa || LdC|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 55|| 5|| 12|| 17|| 18|| 16|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 51|| 9|| 20|| 29|| 10|| 21|| 4|| 2|| 6|| 14
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 46|| 9|| 7|| 16|| 8|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 41|| 6|| 6|| 12|| 12|| 14|| 0|| 6|| 6|| 2
|-
| 2013-2014|| Avangard Omsk || KHL || 54|| 3|| 14|| 17|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 45|| 2|| 6|| 8|| 10|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Severstal Tcherepovets || KHL || 18|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Zlín|| Extraliga|| 46 || 3 || 12 || 15 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2000 || align="left"|Championnat du monde moins 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -2||align="left"| Sixième place
|-
| 2002 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 3|| 4|| 7|| 2|| 0||align="left"| Septième place
|-
| 2003 ||align="left"| Coupe de la Baltique || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"| Deuxième place
|-
| 2004 ||align="left"| Coupe Karjala || 3|| 0|| 0|| 0 || 0|| || align="left"|Troisième place
|-
| 2004 ||align="left"| Coupe Rosno || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || align="left"| Deuxième place
|-
| 2005 ||align="left"| Coupe Karjala || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 2005 ||align="left"| Coupe Rosno || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 2005 ||align="left"| LG Hockey Games || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"| Deuxième place
|-
| 2006 ||align="left"| Coupe Česká Pojišťovna || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 2006 ||align="left"| Coupe Karjala || 3|| 0|| 0|| 0|| 12|| || align="left"| Deuxième place
|-
| 2006 ||align="left"| LG Hockey Games || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde || -|| -|| -|| -|| -|| -||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2007 ||align="left"| Coupe Karjala || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || align="left"| Troisième place
|-
| 2007 ||align="left"| Coupe Pervi Kanal || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"| Troisième place
|-
| 2008 ||align="left"| Coupe Karjala || 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| || align="left"| Deuxième place
|-
| 2008 ||align="left"| Coupe Pervi Kanal || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| || align="left"| Troisième place
|-
| 2009 ||align="left"| Coupe Česká Pojišťovna || 3|| 0|| 1|| 1||0|| || align="left"| Deuxième place
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 3|| 1|| 4|| 8|| +8||align="left"| Sixième place
|-
| 2010 || align="left"|Jeux olympiques || 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| +2||align="left"| Septième place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 2|| 1|| 3|| 4|| -1|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2010 ||align="left"| Coupe Pervi Kanal || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1|| align="left"| Deuxième place
|-
| 2011 ||align="left"| Coupe Karjala || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| 0|| align="left"| Troisième place
|-
| 2012 ||align="left"| KAJOTbet Hockey Games || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2|| align="left"| Deuxième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 0|| -6||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en mai 1982
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du HC Zlín
Joueur du Mora IK
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Zlín
Joueur du Severstal Tcherepovets
Naissance en Tchécoslovaquie